Bishnupur (district), een district van de Indiase staat Manipur
 Bishnupur (Manipur), de hoofdplaats van het Indiase district Bishnupur
 Bishnupur (Dakshin 24 Parganas), een census town in de Indiase staat West-Bengalen